Die Schweizer Unihockeymeisterschaft 2012/13 ist die 31. Spielzeit um die Unihockey-Meisterschaft.

An der Nationalliga A nehmen 12 Mannschaften teil, wobei die ersten acht in die Playoffs kamen und der Rest in zwei Playoutpartien bestimmt, wer gegen die zwei Playoffsieger der Nationalliga B um den Klassenerhalt spielen muss. Die Nationalliga B enthält zehn Vereine, wobei ebenfalls die letzten zwei in die Auf-/Abstiegsspiele müssen.

Eine grössere Sensation in der Saison war das Ausscheiden des Meisters der letzten Jahre SV Wiler-Ersigen, der als Qualifikationszweiter gegen den Qualifikationsiebten HC Rychenberg Winterthur bereits im Playoff-Viertelfinale ausschied. Schweizer Meister wurde der UHC Alligator Malans, der damit seinen fünften Meistertitel feierte.

Swiss Mobiliar League

Hauptrunde

Playoffs 
Die Playoffs wurden im Modus Best-of-Seven ausgetragen.

Playouts 
Die Playouts bestehen aus zwei Partien, nämlich den Neunt- gegen den Zwölftplatzierten sowie der Zehnt- gegen den Elftplatzierten. Es wird im Modus Best-of-Seven gespielt, wobei die Verlierer der Partien an den Auf-/Abstiegsspielen teilnehmen müssen.

Auf-/Abstiegspiele SML/NLB 
In den Auf-/Abstiegsspiele müssen die Playoutverlierer der SML in einer Best-of-Five-Serie gegen die beiden Playoffgewinner der Nationalliga B antreten. Sie stellen nach Schreibweise von swissunihockey das Aufstiegsplayoffs der NLB dar.

Nationalliga B

Hauptrunde

Playoffs 
Die Playoffs werden in einem Best-of-Five-Modus gespielt, wobei zuerst die Dritt- bis Sechstplatzierten untereinander ausspielen, wer im Finale gegen die beiden Erstplatzierten um die Teilnahme an den Auf-/Abstiegsspielen kämpft.

Playouts 
Die Playouts bestehen aus zwei Partien, nämlich den Siebent- gegen den Zehntplatzierten sowie der Acht- gegen den Neuntplatzierten. Es wird im Modus Best-of-Five gespielt, wobei die Verlierer der Partien an den Auf-/Abstiegsrunden teilnehmen müssen.

Auf-/Abstiegspiele NLB/1. Liga 
In den Auf-/Abstiegsspiele müssen die Playoutverlierer der NLB in einer Best-of-Three-Serie gegen die beiden Gewinner der Playoffspiele der Erst- und Zweitplatzierten der beiden 1. Liga-Gruppen antreten.

Weblinks 
 Website von swiss unihockey

Schweizer Unihockeymeisterschaft
Unihockey 2012
Unihockey 2013
Männerunihockeywettbewerb